Il singolare del torneo di tennis Black Forest Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dennis van Scheppingen che ha battuto in finale Didac Perez-Minarro 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Joan Balcells (quarti di finale)
 Dennis van Scheppingen (Campione)
 Mario Radić (primo turno)
 Galo Blanco (quarti di finale)

 Nicolas Thomann (secondo turno)
 Sébastien de Chaunac (primo turno)
 Victor Hănescu (secondo turno)
 Didac Perez-Minarro (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Black Forest Open 2002